Kabinett Boc bezeichnet:

 Kabinett Boc I, die Regierung Rumäniens 2008–2009
 Kabinett Boc II, die Regierung Rumäniens 2009–2012